Xie är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 謝, förenklat 谢, pinyin Xie. Bokstaven X i pinyin-transkriptionen står för ett rent rikssvenskt tje-ljud som i Kina. I den äldre Wade-Giles-transkriptionen skrevs detta ljud som HS. Namnet Xie kan då bland utlandskineser och i äldre text också transkriberas Hsieh.  	 	

Den 31 december 2014 var 173 personer med efternamnet Xie och 43 personer med efternamnet Hsieh bosatta i Sverige. Tillsammans blir detta 216 personer.

Personer med efternamnet Xie eller Hsieh
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Xie Fuzhi (1909–1972), militär och kommunistisk politiker aktiv under kulturrevolutionen

 Hsieh Wei-lin (1893–?), diplomat, Republiken Kinas ambassadör i Sverige

Kvinnor
 Xie Bingying (1906–2000), soldat och författare
 Xie Huilin (född 1975), fotbollsspelare
 Limei Xie (född 1986), trestegshoppare
 Xie Xingfang (född 1981), badmintonspelare

 Jeannie Hsieh (född 1974), taiwanesisk sångerska

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina